Le terme « chèvre » est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de bovidés :
 la Chèvre égagre, Chèvre sauvage ou Chèvre à bézoard () ;
 la Chèvre sauvage de Crète () ;
 la Chèvre du Caucase ou Tur occidental () ;
 la Chèvre des Indes, Chèvre de Falconer ou Markhor () ;
 la Chèvre domestique ou Chèvre () ;
 la Chèvre sauvage, Bouquetin des Alpes ou Ibex () ;
 la Chèvre des montagnes () ;
 les Demi-chèvres ou Tahrs (genres ,  et ) ;
 la Chèvre américaine, Antilope d'Amérique, Pronghorn ou Antilocapre (), qui appartient à la famille des antilocapridés.

Articles connexes 

 Bouc
 Bouquetin
 Mouflon
 Tur

Références 

Ruminant (nom vernaculaire)
Bovidae
Antilocapridae
Nom d'ongulé ambigu